— приключенческий фантастический аниме-сериал, снятый в формате OVA. Сериал состоит из 7 серий и 1 специального эпизода. Режиссёр — Кацухико Нисидзима, сценарий — Кэнъити Канэмаки.
Премьера состоялась 25.04.1997.

Agent Aika является своего рода пародией на фильмы о Джеймс Бонде с одним лишь отличием, что главной героиней является сексапильная дама Айка. В аниме присутствует большое количество фансервиса и панцушотов.

Вследствие повышенного интереса к аниме было снято продолжение из 3 OVA-серий AIKa R-16 в 2007 году и AIKa Zero в 2009 году.

Сюжет 
В недалёком будущем в результате глобальной катастрофы большая часть земли оказалась погребена под толщей океанических вод. Появилась новая профессия искателей утерянных ценностей на дне океана.
Айка Сумэраги со своей напарницей Рион работают в небольшой частной фирме К2 под руководством Годзо Аиды, отца Рион. Из-за небольших цен на услуги фирма едва держится на плаву, и по этой причине Айка берётся за выполнение опасной миссии по нахождению таинственного Лагу. Позже она понимает, что они не одни заинтересованы в нахождении этого артефакта.

Персонажи

Основные 
 — главная героиня; умная, красивая, сильная. Опытный пилот реактивного истребителя и эксперт по боевым искусствам, кроме того в её арсенале бюстье, которое придает ей супер силы. Работает в частной компании К2, которая основана Годзо Аидой, занимается розыском и подъёмом утерянных технологий, артефактов с затопленных городов. Возраст: 26 лет.
 Сэйю: Рэй Сакума

 — помощница Айки, активная, любопытствующая особа из-за чего часто попадает в неприятные ситуации. Возраст: 18 лет.
 Сэйю: Хироко Кониси

 — отец Рион и по совместительству её босс, основатель и директор компании К2, был активным промышленным шпионом, вышел в отставку. Возраст: 51 год.
 Сэйю: Акио Оцука

 с трудом окончил училище и присоединяется к компании К2 с помощью отца, возглавляющего крупную компанию по сбору артефактов с океанических глубин. Любит наряжаться в форму девушек Делмо-корпуса. Возраст: 21 год.
 Сэйю: Масая Оносака

 — сын президента компании. Предпочитает независимость, влюблён в Айку, оказывается в нужном месте, чтоб помочь даме сердца. Возраст: 24 года.
 Сэйю: Дзюрота Косуги

Делмо-корпус 
Делмо-корпус, также носящий название , представляет собой военизированное собрание дам под предводительством профессора Хагена. В корпусе существует чёткая иерархия чинов и спецификации работы. Преданы своему предводителю Хагену, и даже после поражения Хагена Делмо корпус продолжает функционировать. Основная цель корпуса — захватить Айку и отомстить за профессора Хагена.

 родился, как генетически измененный ребенок из пробирки, в процессе чего он получил превосходный набор генов. Вследствие чего, он окружает себя красивыми, сильными и умными женщинами, чтобы передать его гены следующему поколению. Злой гений, который создал военизированную организацию, в состав которой входят только женщины, чтобы найти Lagu, дабы использовать его в своих целей. Считает, что Lagu Земли — это вакцина самой планеты, направленная на уничтожение человечества, которое осквернило землю. Планирует заселить Землю, после её очищения, со своим потомством.
 Сэйю: Канэто Сиодзава

 — офицерский класс и телохранители Хагена, наблюдающий за работой и боеспособностью судна.

Капитан — безымянная зеленоволосая красавица, безоговорочный лидер на корабле после Хагена, после его кончины берёт на себя полное командование, целью которой теперь является месть.
 Сэйю: Юко Нагасима

Адъютант — заместитель командира Делмо корпуса, любовница капитана.
 Сэйю: Акико Хирамацу

 — одна из участниц нападения на авиабазу, где была руководителем операции.
 Сэйю: Акэми Окамура

 — специальный отряд быстрого реагирования. Боевая мощь корабля.

 — девушка с короткими красными волосами, лидер отряда Делмо. 

 Сэйю: Минами Такаяма

 — оперативница, которая старается изучить стиль борьбы Айки.

 Сэйю: Икуэ Отани

 

 Сэйю: Мики Нагасава

 Сэйю: Кикуко Иноуэ

 — боевой отряд, отвечающий за безопасность на корабле.

Лидер
 Сэйю: Юри Сиратори

 Сэйю: Сихо Ниияма

 Сэйю: Вакана Ямадзаки

 — пехота, отвечающая за проведение простых миссий.

 Сэйю: Вакана Ямадзаки

 Сэйю: Каори Тагами

 Сэйю: Юмико Судзуки

 Сэйю: Канако Мицухаси

 — технический отряд, состоящий из механиков и инженеров.

 — лидер отряда.
 Сэйю: Вакана Ямадзаки

 Сэйю: Канако Мицухаси

 Сэйю: Юмико Судзуки

 Сэйю: Дзюнко Такэути

Список серий

Музыка

Примечания

Ссылки 
 
Рецензии
 Рецензия на сайте Anime News Network  
 Рецензия на сайте DVDTalk  
 Рецензия на сайте THEM Anime